Aleix Espargaró (Granollers, Katalónia, 1989. július 30. –) spanyol motorversenyző, a MotoGP királykategóriájában versenyez.

Öccse, Pol szintén motorversenyző, szintén a MotoGP tagja.

Karrierje

A sorozatban 2004-ben mutatkozhatott be, a nyolcadliteresek között.

2006-ban került fel a negyedliteresek közé, Sebastián Porto helyére. Itt két és fél szezont versenyzett.

2009-ben helyettes versenyzőként szerepelt, előbb a 250-eseknél Németh Balázs helyett. Másik négy versenyt már a királykategóriában futott. A Pramac Racing versenyzője, Mika Kallio a gyári Ducatinál Casey Stonert helyettesítette, Kallio helyére pedig ő került két futamra. Az utolsó két nagydíjon Niccolò Canepa helyett versenyzett.

2010-ben egy teljes szezont töltött el ugyanennél a csapatnál, számottevő eredmény nélkül, legjobb eredménye két nyolcadik hely volt, összetettben pedig csak a tizennegyedik lett. 2011-ben a Moto2-ben szerepelt, ahol szerzett egy dobogós helyezést is.

2012-től ismét a királykategóriában versenyzett az Aspar Racing Team színeiben. Ebben az évben, valamint 2013-ban is ő volt a legjobb összetett helyezést elérő, CRT-motorral versenyző pilóta. 2014-ben ismét sikerült számára az előrelépés, ugyanis a holland TT-n pole-pozíciót, míg Aragóniában pályafutása első dobogós helyezését szerezte meg. Mivel ebben az évben is dominált az openre átnevezett CRT-kategóriás motorok között, a 2015-öt már a Suzuki gyári pilótájaként kezdhette meg.

Statisztika

 * Szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek 

Spanyol motorversenyzők
Katalánok
1989-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek